Aquarius kan henvise til flere artikler:

 Aquarius – latinske navn for stjernebilledet Vandmanden
 Aquarius – latinske navn for stjernetegnet Vandmanden
 Aquarius (album) – et musikalbum udgivet af Aqua